Юрченково: — название населённых пунктов в Харьковской области Украины:

 Юрченково — село, Волчанский район.
 Юрченково — село, Чугуевский район.